

Persone
 Arnold Nugent Strode-Jackson – mezzofondista britannico
 Charles Strode – ex tennista statunitense
 Kalai Strode – sceneggiatore, attore e compositore statunitense
 Morris Strode – ex tennista statunitense
 Woody Strode – attore statunitense

Televisione
 Laurie Strode – protagonista della saga cinematografica horror Halloween